Т-116:

 Т-116 — советский морской тральщик типа «AM».
 Т-116 — советский проект лёгкого колёсно-гусеничного танка.